Klasse V steht für:

 Klasse V, Bodentyp, siehe Bodentyp #Klasse V – Fersiallitische und ferrallitische Paläoböden
 Klasse V, Binnenschiffstyp, siehe Großes Rheinschiff

Siehe auch:
 V-Klasse